OSS:
 Open Sound System — драйвер для звуковых карт в различных UNIX-подобных операционных системах.
 Open Source Software — открытое программное обеспечение.
 Office of Strategic Services — управление стратегических служб.
 Operations Support System — система эксплуатационной поддержки.
 Oracle Solaris Studio — интегрированная среда разработки для Си, Си++ и Фортран.
 Outpost Security Suite — пакет безопасности от компании Agnitum.
 OSS/BSS — категория прикладного программного обеспечения внутренних бизнес-процессов операторов связи.
 OSS/J — техническая программа международной организации TeleManagement Forum (TM Forum).